Пётр Горин:
 Горин, Пётр Евдокимович (1926—1995) — звеньевой колхоза в Красноярском крае, Герой Социалистического Труда.
 Горин, Пётр Петрович (1930—2008) — советский и российский актёр.